Körperschaft (Lehnübersetzung von frz. corporation „Innung, Zunft“ im 19. Jahrhundert) bezeichnet:
 eine Form der juristischen Person, siehe Körperschaft
 ein Kollegialorgan, insbesondere eine gesetzgebende Körperschaft, siehe Parlament
 eine Körperschaft nach den Regeln der Katalogisierung, siehe Körperschaft (Katalogisierung)